Сабакаево — название населённых пунктов в России:

 Сабакаево — деревня в Рыбно-Слободском районе Татарстана.
 Сабакаево — село в Мелекесском районе Ульяновской области.